È stato un calciatore italiano che ha militato nei campionati nazionali di calcio con diverse squadre di serie B e C nel corso degli anni '30.

Era un forte attaccante di movimento, dotato di un tiro potente e preciso

La carriera calcistica:
 1930/1931 inizia la carriera con i colori della gloriosa Isotta Fraschini di Milano
 1931/1932 approda per la prima volta in Atalanta Bergamasca Calcio
 1932/1933 passa al Real Casal Codogno 1908 Associazione Sportiva Dilettantistica
 1933/1934 "Pino" torna in Atalanta Bergamasca Calcio 1933-1934 di mr Angelo Mattea in serie B (girone B) che si chiuderà con la conquista del 5º posto finale.
 1934/1935 sempre in Atalanta Bergamasca Calcio 1934-1935 in serie B (girone unico) finito al 7º posto
 1935/1936 Pino viene ceduto al Parma Calcio 1913 dove partecipa al campionato di sere C
 1936/1937 Si avvicina a casa vestendo la divisa del Piacenza Calcio 1919

Conclude la carriera calcistica per rispondere alla chiamata alle armi per la II Guerra Mondiale, dove servirà come Capitano degli Alpini.

Nel dopoguerra diventerà imprenditore a Broni (PV) nei settori prima dell'Enologia e poi della Chimica con la società SINAPAK srl.